Barclaya är ett släkte av näckrosväxter. Barclaya ingår i familjen näckrosväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Näckrosväxter
Barclaya